Колонија Хенерал Фелипе Анхелес има више значења:

 Колонија Хенерал Фелипе Анхелес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Хенерал Фелипе Анхелес (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Хенерал Фелипе Анхелес (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику